Санта-Мария-дель-Парамо () — муниципалитет в Испании, входит в провинцию Леон, в составе автономного сообщества Кастилия и Леон. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Парамо-Леонес. Занимает площадь 20,10 км². Население — 3179 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 32 км.

Население

Примечания

Ссылки 
 Официальная страница
 Web No Oficial
 Web de la comarca del Páramo
 Blog para informar sobre la situación del Depósito Temporal de Residuos de Santa María del Páramo
 Web de la Asociación Cultural El Adobe
 Web de la Peña Chunga

Муниципалитеты Леона